Принцесса Кесанг Чоден Вангчук (; род. ) — член королевской семьи Бутана.

Кесанг Чоден является дочерью четвёртого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука и королевы Церинг Пем Вангчук, а также сводной сестрой нынешнего короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, который стал королём после отречения своего отца 14 декабря 2006 года. Кесанг Чоден получила степень по психологии в Стэнфордском университете.

Она вышла замуж 11 ноября 2008 (13-й день девятого месяца бутанского календаря) за Дашо Палден Йосер Тинли (). Дашо Палден Йосер Тинли учился в Таиланде, где получил степень по социальным наукам.

Примечания

Ссылки 
 Monarchy and Royal Family of Bhutan
 Reigning Royal Families 

Выпускники Чоут Розмари Холл
Принцессы Бутана
Выпускники Стэнфордского университета